HMS Coventry oder Coventry ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Coventry (D43), ein Leichter Kreuzer der C-Klasse, 1942 versenkt
 HMS Coventry (D118), ein Zerstörer der Sheffield-Klasse, während des Falklandkrieges versenkt
 HMS Coventry (F98), eine Fregatte der Broadsword-Klasse, 2003 verkauft
 Coventry (1658), ein ursprünglich spanisches Schiff mit dem Namen San Miguel, von der Royal Navy gekapert, 1666 von Frankreich erobert
 Coventry (1695), ein englisches Linienschiff, 1709 abgebrochen
 Coventry (1757), eine Fregatte der Coventry-Klasse, 1783 von Frankreich erobert